Het terugspoelen van een geluids- of filmband
 Rewind (dj-techniek)
 Rewind Records, een platenlabel
 Rewind: The Unreleased Recordings, een album van J.J. Cale
 Rewind (Slam!FM), een programma op Slam!FM op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur waarin oude muziek wordt gedraaid
 Rewind (film), een Amerikaanse film uit 2013
 Rewind (1971-1984), een muziekalbum van The Rolling Stones